Les mots peregrinus, peregrina et peregrinum sont originellement trois déclinaisons (notamment, le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « étranger, pérégrin ».

Le mot peregrina est aussi, en espagnol et en portugais, un adjectif et un nom féminins signifiant « pèlerine ».

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 (6620) Peregrina est un astéroïde de la ceinture principale.

Biologie 
 Peregrina est un genre de plantes dicotylédones, de la famille des Malpighiacées.
 En taxonomie, les mots peregrinus, peregrina et peregrinumsont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : peregrinus, peregrina, peregrinum.

Sciences humaines et sociales 
 En histoire, les Sacra peregrina (« cultes étrangers ») sont les cultes étrangers pratiqués dans la Rome antique qui n'avaient pas été intégrés dans la religion officielle.

Culture et société

Cinéma et télévision 

 Peregrina, un film de Chano Urueta de 1951 ;
 Peregrina, un film de 1974 ;
 Peregrina, une telenovela de 2005.

Monuments 
 Les Castra Peregrina sont une caserne située sur le Cælius (Rome, Italie), qui abritait des légionnaires détachés des armées provinciales de la Rome antique.

Musique 
 Peregrina est une chanson de la trova yucatèque.

Joaillerie 
 La Peregrina est l'une des plus célèbres perles au monde.

Toponyme 
 La place de la Peregrina est une voie publique piétonne de Pontevedra (Galice, Espagne).

Notes et références 

Épithète spécifique